Коссович Ігнатій Васильович — російський філолог.
 Коссович Каетан Васильович — російський та білоруський сходознавець.
 Коссович Петро Самсонович — агрохімік і ґрунтознавець.